L’autoroute A36 dite  est une autoroute italienne en construction et qui est partiellement inaugurée depuis 2015. Elle relie Cassano Magnago à Lentate sul Seveso.

Parcours

Références 

Autoroute en Italie
Transport en Lombardie